Slovo alkohol se užívá v těchto významech:

 alkoholy – skupina derivátů uhlovodíků
 ethanol (ethylalkohol) – nejznámější z alkoholů, základ alkoholických nápojů
 alkoholický nápoj – nápoje, často nazývané alkohol
 alkoholismus

 v poezii
 Alkoholy (sbírka) – básnická sbírka Guillauma Apollinaira z roku 1913

Externí odkazy